

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 1 podstawowa
 Podgóry – część miasta Działoszyna
 Podgóry – część wsi Smardzowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała
 Podgóry – część wsi Paszyn w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Podgóry – część wsi Inwałd w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Andrychów
 Podgóry – część wsi Roczyny w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Andrychów
 Podgóry – część wsi Rdzów w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów
 Podgóry – część wsi Zamość Stary w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Podgóry – część wsi Nowy Żmigród w woj. podkarpackim, w pow. jasielski m, w gminie Nowy Żmigród
 Podgóry – część wsi Brzóza Stadnicka w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Żołynia
 Podgóry – część wsi Połomia w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec
 Podgóry – część wsi Łebcz w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Puck
 Podgóry – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
 Podgóry – przysiółek wsi Nieczulice-Kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów